Rio Sao Jeronimo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São Jerónimo, vattendrag, Paraná, 
 Rio São Jerônimo, vattendrag, Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar